Zeicu:
 Râul Zeicu, un curs de apă, afluent al Râului Șes
 Râul Gropița, Zeicu, un curs de apă, afluent al Râului Zeicu
 Peștera Zeicului

Toponime românești